Камкин — русская фамилия. Известные носители:

 Камкин, Александр Васильевич (1950—2017) — историк и культуролог. Доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент РАЕН.
 Камкин, Алексей Дмитриевич (род. 1952) — советский гребец (академическая гребля). Заслуженный мастер спорта СССР.
 Камкин, Андрей Глебович (род. 1956) — российский учёный, доктор медицинских наук, профессор.
 Камкин, Виктор Петрович (1902—1974) — русский книгоиздатель, книготорговец, библиотекарь и книголюб.